Ramecourt, ancienne commune française de l'Aisne, aujourd'hui intégrée à Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt
 Ramecourt, commune française du Pas-de-Calais
 Ramecourt, commune française des Vosges

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France